Dit is de wereldranglijst van september 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 september 2013. België steeg opnieuw en bereikte zijn hoogste positie ooit op de zesde positie. Daarmee passeerde het voor het eerst in zijn historie Nederland, dat vier plaatsen zakte. Door in de maanden augustus en september tweemaal gelijk te spelen en eenmaal te winnen verloor het 107 punten. In de maand augustus en de eerste week van september werden in totaal 185 officiële interlands gespeeld, waarvan 86 in het kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap voetbal 2014. Van de 820 kwalificatiewedstrijden waren er ten tijde van de publicatie van de ranglijst 747 duels afgerond. Negen landen kwalificeerden zich tot op dat moment, waaronder Argentinië, Costa Rica en de Verenigde Staten, die stegen op de mondiale lijst. Gambia bleek de beste stijger en steeg 27 plaatsen. Daartegenover verloren Peru 123 punten en Suriname 35 plaatsen. Afghanistan, India en Libië speelden in augustus de meeste interlands, ieder vijf in totaal.

Mannen 09